Adelskalender — рейтинг в конькобежном спорте, основанный на персональных рекордах спортсменов на четырёх дистанциях классического многоборья. Введен в 1928 году в Норвегии.

Для женщин рейтинг составляется по личным рекордам на дистанциях: 500, 1500, 3000 и 5000 метров. Для мужчин: 500, 1500, 5000 и 10 000 метров.

Шани Дэвис удерживает лидерство с марта 2009 года, отобрав его у Свена Крамера. Среди женщин Синди Классен лидирует в рейтинге с декабря 2001 года, до этого лидером была Анни Фризингер.

Вычисление 
Вычисление очков на примере персональных рекордов Шани Дэвиса.

Текущие лидеры 
Лучшие 10 спортсменов рейтинга среди мужчин и женщин.

Мужчины

Женщины 

 жирным отмечен действующий рекорд мира

Примечания

Ссылки 
 Мужской зачёт
 Женский зачёт

Конькобежный спорт